Yuanjiang kan syfta på följande orter i Kina:

Yuanjiang, Yiyang, en stad på häradsnivå i Hunan-provinsen;
Yuanjiang, Yuxi, ett autonomt härad i Yunnan-provinsen.

WP:Projekt Kina